een uitdrukking in de Franse taal
 Voila (album), studioalbum van Belinda Carlisle
 Voilà (album), 'best of'-album van 2 Belgen
"Voila", een single van Radio Killer
Voila!, een studioalbum van de Italiaanse zanger In-Grid
"Voilà", een nummer van de Franse zangeres Françoise Hardy
Voilà (Barbara Pravi), een nummer van de Franse zangeres Barbara Pravi
"Voila", een nummer van Mogwai
Voilà, ook bekend als Comcel, een telefoonbedrijf in Haïti
Voila (Brașov), een gemeente in Roemenië
Maréchal, nous voilà!, volkslied van Vichy-Frankrijk ten tijde van het bewind van Pétain

Zie ook 
Viola (doorverwijspagina)